Le psaume 98 peut désigner :
 le psaume 98 (97) : psaume 98 selon la numérotation hébraïque, psaume 97 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 99 (98) : psaume 99 selon la numérotation hébraïque, psaume 98 selon la numérotation grecque.